Горя́чкин — фамилия; имеет женскую форму Горя́чкина.

 Горячкин, Дмитрий Алексеевич (1867—1937) — русский фельдшер, Герой Труда.
 Горячкин, Василий Прохорович (1868—1935) — советский учёный в области сельскохозяйственных машин.
 Горячкин, Виктор Георгиевич (1894—1968) — советский учёный в области технологии торфяного производства.
 Горячкин, Владимир Ильич (род. 1937) — советский государственный и партийный деятель, председатель Мурманского горисполкома (1984—1989)
 Горячкин, Сергей Викторович — доктор географических наук, заведующий отделом географии и эволюции почв Института географии РАН.
 Горячкин, Тимофей Степанович (1922—1974) — Герой Советского Союза.

 Горячкина, Александра Юрьевна (род. 1998) — российская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Горячкина, Елена Ивановна (Полякова; 1926—2007) — российский искусствовед, театровед и критик.

См. также 
 Горячкино